Le coup de l'éponge est un principe de combinaison du jeu de dames dans lequel un premier pion rafleur termine sa course en devenant le pion de soutien d'une seconde rafle, cette fois décisive.

Le terme « éponge » fait référence au dessin des rafles qui ont effacé du damier toutes, ou presque toutes, les pièces adverses.

Principe du coup de l'éponge 

Il existe deux types du coup de l'éponge selon que les deux rafles débutent orientées orthogonalement ou dans le même sens. Le premier type, parfois qualifié de « talon-éponge », est un coup de talon traditionnel dans lequel la prise qui ouvre la trappe, prend le plus souvent trois pions et s'achève en apportant le soutien à la seconde rafle.

Dans l'autre forme du coup de l'éponge c'est une prise de cinq pions qui ouvre la trappe et boucle pour amener le pion de soutien. L'ouverture de la trappe permet parfois à l'adversaire de poursuivre sa rafle, réalisant alors un coup de la bombe inversé. Voir animation.

Le coup de l'éponge peut aussi être enclenché par un coup de ricochet.
 
Autre subtilité, le coup Beudin est un « talon-éponge » incluant un coup prince.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

eponge